Die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1984 fand in der Zeit vom 18. August 1982 bis zum 29. Oktober 1983 statt.

Modus 
Insgesamt 16 Nationalmannschaften nahmen an den Ausscheidungsspielen teil. Die 16 Auswahlen wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgte nach geographischen Gesichtspunkten. Innerhalb der vier Gruppen spielte jede Mannschaft zweimal gegen jede andere; einmal zu Hause und einmal auswärts. Die vier Gruppensieger erreichten das Halbfinale.

Ergebnisse

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Weblinks 
 rsssf.com - Ergebnisse und Tabellen

Qualifikation 1984
Fußballveranstaltung 1982
Fußballveranstaltung 1983
Fußballveranstaltung 1984